Terniwschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Terniwschtschyna (Lubny), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny
 Terniwschtschyna (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa